Richland Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Richland Airport (New York)
 Richland Airport (Washington)
 Richland Airport (Wisconsin)